Пышка:
 Пышка — кондитерское изделие.
 «Пышка» — новелла Ги де Мопассана.
 «Пышка» — экранизация новеллы Мопассана.
 «» — фильм Кристиана-Жака.
 «Руанская дева по прозвищу Пышка» — музыкальный ремейк.